Joseph Perrin, né le  à  La Bresse, commune vosgienne relevant alors du duché de Lorraine et mort le  au cours du siège de Gênes, en Italie, est un Chef de brigade (colonel) de la Révolution française, général du Consulat. 

-Il est honteusement oublié du "dictionnaire des Vosgiens célébres" d'Albert Ronsin/Pierre Heili/Georges Poull, (ed Gérard Louis 1990), mais aussi de l'ouvrage "Les Vosges sous la révolution", d'Abel Mathieu (ed G Louis 1988).

Biographie 
Il entre en service en 1770 comme soldat au régiment de Lorraine infanterie et passe sergent-major en 1784. Sous-lieutenant en 1790, il devient lieutenant en 1791 avant d'être élevé au grade de chef de bataillon le . Le , il est nommé chef de brigade à la  d’infanterie et passe avec son grade au commandement de la  demi-brigade d'infanterie de ligne le . Perrin est promu général de brigade provisoire par MASSENA le  et meurt le  des suites de sa blessure reçu pendant le siège de Gênes.

Famille 
Fils naturel d'Agathe Perrin (1724-1781) , il est marié une première fois vers 1780, puis remarié vers 1800 avec Catherine Heer (1763-1836).

Notes et références

Références

Sources 
 
 
 .

Général de la Révolution française promu en 1800
Naissance en février 1754
Naissance à La Bresse
Décès en juin 1800
Décès à Gênes
Décès à 46 ans
Militaire français mort au combat lors des guerres de la Révolution française